Рубилово — название населённых пунктов в России:

 Рубилово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Рубилово — деревня в Островском районе Псковской области.